Niemcy:
 Brandscheid – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Eifel Bitburg-Prüm
 Brandscheid –  gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Westerwald